Jerzy Kaszper (1875-1940) – nauczyciel, działacz społeczny
 Kazimierz Kaszper (ur. 1946) – pisarz, publicysta i dziennikarz